Bouilly (Aube)
Bouilly (Marne)
ook:
Bouilly-en-Gâtinais,  Loiret
Kanton Bouilly